Vilz ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Vilz, deutsche Basketballspielerin
 Carl Vilz (1914–1945), deutscher Bildhauer und Künstler
 Hans Vilz (1902–1971), deutscher Tier- und Landschaftsmaler

Vilz ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Vilz (Tessin), Ortsteil der Stadt Tessin (bei Rostock), Landkreis Rostock
 Vilzbach
 Vilzsee

Siehe auch:

 Filz (Begriffsklärung)
 Vils